Kontrada ima više značenja:
 Kontrada
 Kontrada (Kuneo)
 Kontrada (Savona)